El término tangara diadema, o tangará diadema o tángara diadema, puede referirse a:

 Un nombre común de la especie de ave Dubusia taeniata.
 
 Un nombre común de la especie de ave Chalcothraupis ruficervix.